Премия Оливера Бакли () — награда Американского физического общества за работы в области физики конденсированного состояния.

Названа в честь лауреата медали Эдисона . Награда учреждена в 1952 году, награждение проводится с 1953 года. Награда включает сертификат и 20 тысяч долларов США. Среди награждённых 17 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Награды по физике
Физика конденсированного состояния
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту